Синерги́я ( — соучастие, содействие) может означать:
 Синергия — комбинированное воздействие факторов, характеризующееся тем, что их объединённое действие существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого компонента и их простой суммы.
 Синергия в экономике, синергический эффект — увеличение эффективности деятельности в результате сочетания, соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему, благодаря эмерджентности (возникновение новых качеств) полученной системы.
 Синергия в христианском богословии — концепция, согласно которой спасение достигается при помощи сотрудничества между божественной благодатью и свободой человека.
 «Синергия-1» и «Синергия-2» — именные диагностические поезда Московского метрополитена.

Организации 
 Синергия — университет в Москве, ранее «Московский финансово-промышленный университет».
 Синергия, позже Белуга Групп, — российская компания, производитель спиртных напитков.
 Синергия — региональный саратовский банк.
 Синергия — завод нефтегазового машиностроения в Пермском крае.

Synergy 
 Synergy — программа для управления несколькими ПК с одной консоли.
 Synergy — графический интерфейс в телефонах Motorola, входящий в состав ОС P2K.
 Synergy — концертный альбом группы Covenant 2000 года.

Другое 
 Синергетика — направление философии науки.
 Synergia () — израильская музыкальная группа, играющая альтернативный рок.

Примечания 

